

Patronyme 

 Auguste Monnin-Japy (1799-1878), homme politique français ;
 Marc Antoine Claude Monnin (1806-1884), graveur français ;
 Charles Dietz-Monnin (1826-1896), homme politique français ;
 Agnès Destercke-Monnin (1955-), écrivaine française ;
 Éric Monnin (1968-), historien et sociologue du sport français ;
 Isabelle Monnin (1971-), journaliste et écrivain française ;
 Pascale Monnin (1974-), peintre, sculptrice et graveuse haïtienne.

Toponyme 

 Villa Dietz-Monnin, voie française du  parisien.